Cossío o Cossio pueden referirse a:

Personas

José Manuel González de Cossío I conde de la Torre de Cossío.Manuel Bartolomé Cossío, pedagogo español.Felipe Cossío del Pomar, pintor, escritor y activista político peruano.Francisco Cossío, pintor español contemporáneo también conocido como Pancho Cossío.Francisco de Cossío, periodista español, director de El Norte de Castilla.Carlos Cossio, abogado argentino.José María de Cossío, académico español, erudito en moderna tauromaquia.Karla Cossío, actriz mexicana.Fabio Valencia Cossio, abogado y político colombiano.Mario Cossío, político boliviano.Francisco Cossio Robelo, militar mexicano destacado durante la revolución mexicana.Ignacio de Cossío Pérez de Mendoza, escritor, periodista y crítico taurino.

ObrasEl Cossío, nombre con el que se conoce a la obra Los Toros. Tratado técnico e histórico de José María de Cossío'''.